Zatopieni – amerykański film z 2000
 Zatopieni – amerykański film z 2005